Шестой этап Кубка мира по биатлону 2013/2014 прошёл в итальянской Антерсельве (чт, 16 января — вс, 19 января 2014 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 03:00).

Результаты

Женский спринт 
Гонка прошла 16 января 2014 года.

Мужской спринт 
Гонка прошла 17 января 2014 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 18 января 2014 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 18 января 2014 года.

Женская эстафета 
Гонка должна была пройти 19 января 2014 года, но была отменена на 2 этапе перед четвёртой стрельбой из-за непогоды (сильный туман).

Мужская эстафета 
Гонка прошла 19 января 2014 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после шестого этапа.

Лучшие личные результаты в карьере 

  Симон Шемпп — 1 место в спринте
  Лукас Хофер — 1 место в спринте
  Жан-Гийом Беатрикс — 2 место в преследовании
  Красимир Анев — 7 место в преследовании
  Брендан Грин — 8 место в спринте
  Кантен Фийон Майе — 14 место в преследовании
  Томаш Крупчик — 25 место в спринте

  Анаис Бескон — 1 место в спринте
  Надежда Скардино — 2 место в преследовании
  Йитка Ландова — 27 место в спринте
  Галина Нечкасова — 31 место в преследования
  Ванесса Хинц — 41 место в преследовании
  Федерика Санфилиппо — 42 место в преследовании
  Шардин Слоф — 44 место в спринте
  Анастасия Калина — 64 место в спринте

Дебют на этапах Кубка мира 

  Артем Тищенко — 90 место в спринте
   — 100 место в спринте

  Ольга Абрамова — 55 место в спринте
  Галина Нечкасова — 59 место в спринте
  Ирина Варвинец — 62 место в спринте
  Гаудвиле Наливайкайте — 97 место в спринте

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

6-й этап